Запо́льский сельсовет — административно-территориальная единица в Белоруссии:
 Запольский сельсовет — сельсовет в Витебском районе Витебской области.
 Запольский сельсовет — упразднённый сельсовет в Оршанском районе Витебской области.
 Запольский сельсовет — сельсовет в Рогачёвском районе Гомельская область.
 Запольский сельсовет — сельсовет в Белыничском районе Могилёвской области.